|-
| 155701 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155702 - ||  || 26 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155703 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155704 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155705 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155706 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155707 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155708 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155709 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155710 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155711 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155712 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155713 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155714 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155715 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155716 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155717 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155718 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155719 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155720 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155721 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155722 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155723 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155724 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155725 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155726 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155727 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155728 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155729 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155730 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155731 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155732 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155733 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155734 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155735 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155736 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155737 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155738 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155739 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155740 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155741 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155742 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155743 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155744 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155745 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155746 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155747 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155748 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155749 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155750 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155751 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155752 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155753 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155754 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155755 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155756 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155757 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155758 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155759 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155760 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155761 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 155762 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155763 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155764 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155765 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155766 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155767 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155768 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155769 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155770 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155771 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155772 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155773 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155774 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155775 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155776 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155777 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155778 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155779 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155780 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155781 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155782 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 155783 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 155784 - ||  || 19 septembrie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 155785 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155786 - ||  || 28 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155787 - ||  || 21 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155788 - ||  || 23 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155789 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155790 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155791 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155792 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155793 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155794 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155795 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155796 - ||  || 24 octombrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 155797 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155798 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155799 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155800 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-